

Palmarès
Olimpiadi
Londra 1908: bronzo nella pallacorda.

Altri progetti

Collegamenti esterni